

Słowacja 
Dawne nazwy miejscowości:
 Križovany nad Dudváhom
 Zemplínska Teplica

Zobacz też 
 Kerestur